«Балтийское небо» — роман Николая Чуковского о героизме лётчиков Балтфлота, защитников осаждённого Ленинграда, который был опубликован в 1955 году.

Одно из наиболее значительных произведений автора.

Рекомендован для среднего и старшего школьного возраста.

История создания 
В 1942 году Николай Чуковский испытал ужасы блокады. Он был военкором на аэродроме  гвардейского истребительного авиационного полка ВВС КБФ и видел самолеты  на которых и летали герои романа, не раз поднимался в воздух с балтийскими летчиками. Это все вдохновило его написать в 1946 году данный роман.

Н.Чуковский работал над романом с 1946 по 1954 год, при этом отдельные детали романа появились в его брошюрах о морских летчиках уже в 1941 году. Роман принес ему широкую известность среди читателей и одобрение критики, назвавшей его ярким литературным событием.

Роман выдержал несколько изданий (9 изданий к 1965 году), переведен на иностранные языки.

Прототипы героев романа 
Прототипом главного героя романа Константина Лунина стал Герой Советского Союза Георгий Дмитриевич Костылев

Прототипом героя романа Игоря Кабанкова стал участник обороны Ленинграда, летчик  гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Балтфлота, Герой Советского Союза Игорь Александрович Каберов. В романе приведены стихи Каберова, напечатанные в газете во время войны и затем опубликованные в документальном сборнике «Герои и подвиги», выпущенном Госполитиздатом в 1958 году.

После выхода в свет романа, ветераны 1 ГвИАД ВВС КБФ (в которую входил 3 гиап ВВС КБФ) считали, что прототипом главного героя в нём является командир   истребительного авиаполка ВВС КБФ

Сюжет 
Константин Игнатьевич Лунин, гражданский лётчик, зачислен в эскадрилью капитана Рассохина, где есть свои драмы — летчика-аса, лейтенанта Никритина сбивают из-за того что его ведомый летчик Байсеитов погнался за «Юнкерсом». Рассохин его ругает и между ними начинается вражда. В полку также есть лётчики — Серов, который является любимчиком Рассохина и который вскоре начинает дружить с Луниным, так как становится его ведомым, Чепелкин и Кабанков (по прозвищу «Кабанок»). Также в книге участвуют: Мария Сергеевна, которая знакомится с Соней Быстровой — внучкой профессора Ильи Яковлевича Медникова, который вскоре умирает, и Славка Быстров, который является младшим братом Сони. Все герои становятся связанными вместе.

В центре романа — образы морских летчиков эскадрильи капитана Рассохина, славная история этой эскадрильи — трагическая судьба большинства её личного состава. Один за другим гибнут летчики в героической схватке с врагом: носителем и продолжателем боевых традиций части остается один только Лунин, на долю которого выпадает задача обучить и воспитать новое поколение летчиков. В романе отлично выявлена характерная особенность Великой Отечественной войны — рост советского человека, его боевого уменья, патриотического сознания.

Образы советских людей типичны, ибо в них с большой художественной силой и полнотой раскрыты черты русских воинов нового склада, революционный дух людей, воспитанных Советской властью, их любовь к Родине, исконные черты миролюбия нашего народа, вынужденного вступить в святой и правый смертный бой с врагом. Героям романа присущ неистощимый оптимизм, свойственный советским людям.

Роман последовательно воспроизводит ход боев и работу тружеников тыла в условиях Ленинградского фронта. Духовная сила советского народа воплощена не только в образах защитников «балтийского неба», но и во всех остальных героях этого романа, характерной особенностью которого является отсутствие отрицательных персонажей.

Экранизации 
В 1960 году роман был экранизирован. Автор романа, Н. Чуковский, был недоволен экранизацией и даже отправил открытое письмо в «Литературную газету» с характерным заголовком «Бесцеремонность», требуя снять фильм с кинопроката.

Издания 
 «Балтийское небо», авт. Николай Корнеевич Чуковский, изд. «Советский писатель», влад. ориг. Мичиганский университет, 1955 — Всего страниц: 574.
 «Балтийское небо» — М.: Советский писатель, 1965—534 с.
 «Балтийское небо» — М.: Детская литература, 1980. — 479 с.
 «Балтийское небо» — М.: Художественная литература, 1989. — 509 с.
 «Балтийское небо», авт. Николай Корнеевич Чуковский, изд. «Государственное издательство художественной литературы», 2013.

Примечания 

Романы 1955 года
Романы Николая Чуковского
Книги о Великой Отечественной войне